Орловка — деревня в Купинском районе Новосибирской области России. Входит в состав Стекляннского сельсовета.

География 
Площадь деревни — 64 гектара.

История 
В 1926 году состояла из 52 хозяйств, основное население — немцы. В административном отношении входила в состав Павловского сельсовета Купинского района Барабинского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 59 %, немцы — 30 %.

Инфраструктура 
В деревне по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Купинского района
Места поселения российских немцев в Новосибирской области